Termin NL ima više značenja.
 Njufaundlend i Labrador, kanadska provincija
 Holandija
 NL (složenost)